Surville kan syfta på:
 Surville, Calvados
 Surville, Eure
 Surville, Manche